3 miejscowości w Polsce: 
 Gałęzów – kolonia w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Żmudź 
 Gałęzów – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Bychawa 
 Gałęzów – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Dębnica Kaszubska 

Zobacz też: Gałęzów-Kolonia Druga, Gałęzów-Kolonia Pierwsza